Lutschinski () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Lutschinski (1900–1990), sowjetisch-russischer Armeegeneral 
 Alexander Lawrentjewitsch Lutschinski (1859–1922), russischer General 
 Pjotr Kirillowitsch Lutschinski (* 1940), moldawischer Politiker; siehe Petru Lucinschi